Franco Bitossi (1940) – ex ciclista su strada e ciclocrossista italiano
 Gervasio Bitossi (1884-1951) – generale italiano del Regio Esercito
 Massimo Bitossi (1972) – attore e doppiatore italiano
 Renato Bitossi (1899-1969) – politico, sindacalista e antifascista italiano